Sconto comitive o Dodici lo chiamano papà (Cheaper by the Dozen) – autobiografia del 1948 di Frank Bunker Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey
Dodici lo chiamano papà (Cheaper by the Dozen) – film del 1950 diretto da Walter Lang
Una scatenata dozzina (Cheaper by the Dozen) – film del 2003 diretto da Shawn Levy
Il ritorno della scatenata dozzina (Cheaper by the Dozen 2) – film del 2005 diretto da Adam Shankman